

Patronymie
 Dan Luger (1975- ) est un joueur de rugby à XV anglais.
 Georg Johann Luger (1849-1923), concepteur d'arme autrichien
 Lex Luger (1958- ) est un catcheur professionnel et acteur américain.
 Lex Luger (1991- ) est un réalisateur artistique américain.

Armement
 Le Luger 1900/1906 est l'arme qui servit de base au célèbre Luger 1908.
 Le Luger P08 est l'un des tout premiers pistolets semi-automatiques.

Homonymie de patronyme